Ралли Португалии () — раллийная гонка проходящая на территории Португалии. Самые успешные пилоты в истории Ралли Португалии Маркку Ален и Себастьен Ожье, которые выиграли этап по пять раз.

История 
Впервые прошло в 1967 году. В 1973 году седьмое ралли Португалии вошло в календарь чемпионата мира по ралли. Ралли Португалии являлось этапом чемпионата мира следующие 29 лет, и после перерыва в 2002—2006 годах, вновь вернулось в календарь турнира в 2007 году. В 1970—1990-х годах, Ралли Португалии проходило по смешанному покрытию асфальт-гравий. В настоящее время гонка проходит только по гравию.

Ралли Португалии известен прежде всего тем, что болельщики на нём находились фактически на самой трассе. В 1970—1980-х годах было множество опасных ситуаций, а в 1986 году Ford RS200 Хоакима Сантоса врезался в толпу зрителей. После этой аварии усилились разговоры о необходимости запрета машин группы B. Что и случилось впоследствии после гибели на Ралли Корсики Хенри Тойвонена.

В последнем перед перерывом Ралли Португалии в 2001 году шёл проливной дождь. Победу одержал Томми Мякинен на Mitsubishi Lancer. В 2002 году Ралли Португалии было исключено из календаря чемпионата мира в пользу Ралли Германии. В 2005 году организаторы Ралли Португалии объявили о своем намерении вернуться в WRC, и организовали ралли по новым гравийным трассам региона Алгарве. Болельщики считают, что ралли стало менее зрелищным и интересным. В 2006 году этап был включен в список кандидатов на место в чемпионате, куда вошёл в 2007 году. Первое после возвращения Ралли Португалии выиграл Себастьян Лёб на Citroën.

Победители 
Золотым цветом выделены этапы чемпионата мира по ралли, фиолетовым -этапы чемпионата Европы по ралли, зеленым - этапы Intercontinental Rally Challenge.

Многократные победители

Многократные призёры (только чемпионат мира)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистические данные за все годы на ewrc-results.com
 Ралли Португалии на РаллиБазе

Ралли
Автоспорт в Португалии